Ligusticum carvifolia är en flockblommig växtart som beskrevs av Théodore Caruel. Ligusticum carvifolia ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
carvifolia